Clymene (mythologie), vrouwennaam in de Griekse mythologie
 Clymene (geslacht), een vlindergeslacht